Walulis (internetserie), internetserie uit Duitsland
Philipp Walulis, Duits televisiepresentator 
Walulis sieht fern, Duits televisieprogramma